Эгбе́рт (Экбе́рт; ) — мужское имя и фамилия англосаксонского происхождения.

Известные по имени 
 Эгберт I — король Кента (664—673)
 Эгберт II — король Кента (764—779)
 Эгберт — король Уэссекса (802—839)
 Эгберт I — король Берниции (867—872)
 Эгберт II — король Берниции (876—878)
  (ум. 729) — англо-саксонский католический монах, участник Биррского синода, сооснователь епархии Утрехта, святой.
  (ум. 766) — англо-саксонский католический священник, первый архиепископ Йоркский (c 735).
  (ок. 950—993) — католический священник, архиепископ Трира (c 977).
  (ум. 1132) — католический священник, епископ Мюнстера (c 1127).

Носители фамилии 
  (1828—1896) — американский политик, член Палаты представителей от штата Пенсильвания (1875—1877).
  (1896—1968) — канадская пианистка и педагог.
  (1859—1948) — американский классицист, профессор археологии и эпиграфики Древнего Рима (1900—1906) и латинского языка (1906—1942) Колумбийского университета.
  (1807—1888) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1841—1843).
  (1902—1973) — американский искусствовед, профессор архитектуры Принстонского университета (с 1968), обладатель Медали Хаскинса Американской академии медиевистики (1943).
  (1857—1936) — канадский врач и политик, лейтенант-губернатор провинции Альберта (1925—1931).

См. также